Douville kan syfta på:

Geografi 

 Douville – en fransk kommun i departementet Dordogne
 Douville-en-Auge – en fransk kommun i departementet Calvados
 Douville-sur-Andelle – en fransk kommun i departementet Eure

Personer 

 Jean Baptiste Douville (1794–1837), fransk geograf